Саарела () — фінське прізвище. Відомі носії:

 Алексі Саарела (1997) — фінський хокеїст.
 Пасі Саарела (1973) — фінський хокеїст.
 Юрьйо Саарела (1884—1951) — фінський борець греко-римського стилю, чемпіон світу, чемпіон та срібний призер Олімпійських ігор.

Фінські прізвища